Россо́ны () — городской посёлок в Витебской области Белоруссии. Административный центр Россонского района.

Население — 4946 человек (на 1 января 2016 года).

География 
Городской посёлок Россоны расположен в 43 км к северу от города Полоцк, в 170 км от Витебска на берегу озера Россоно.

История 
Археологические находки на территории посёлка датируются X—ХІІ веками. Первое письменное упоминание о селе Россоны встречается в «Полоцкой ревизии» и датировано 1552 годом (7 дымов). Название происходит от финского rosvo — драчуны.

В XVI веке Россоны входили в состав Полоцкого воеводства, владел посёлком Ф. Корсак.

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Россоны оказались в составе Российской империи в Полоцкой губернии.С 1796 года — в составе Белорусской губернии, а с 1802 года — в Витебской губернии. В 1877 в селе 12 дымов.

С 1905 года Россоны относятся к Вознесенской волости Полоцкого уезда.

С 1 января 1919 года в составе Белорусской Советской Социалистической Республики.С 16 января 1919 года — в составе РСФСР.С 1924 года Россоны в составе БССР и центр одноимённого района.

В первые месяцы Великой Отечественной войны в районе г. Россоны происходили тяжёлые бои, здесь оборонялись части 51-го стрелкового корпуса 22-й армии Западного фронта.

В периоды с 15 июля 1941 года по 18 сентября 1942 года и с марта 1943 года по 11 июля 1944 года — город находится под немецкой оккупацией. Немецко-фашистскими оккупантами в Россонах было создано еврейское гетто, обитатели которого практически все были убиты.С середины сентября 1942 года до начала весны 1943 года город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков партизанскими бригадами Россонско-Освейской партизанской зоны. После проведения в феврале-марте 1943 года карательной операции «Зимнее волшебство» снова оказался захвачен немецко-фашистскими оккупантами.Окончательно освобождён от фашистов Красной Армией 12 июля 1944 года в результате операции «Багратион». 

С 14 марта 1958 года Россоны получили статус городского посёлка.С 1962 по 1965 годы город входит в состав Полоцкого района.

Население 
В 1939 году в Россонах проживало 1100 белорусов, 76 русских, 47 евреев, 28 поляков, 16 украинцев, 42 представителя других национальностей.

В 2017 году в Россонах родилось 52 и умерло 82 человека. Коэффициент рождаемости — 10,7 на 1000 человек (средний показатель по району — 11,1, по Витебской области — 9,6, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 16,9 на 1000 человек (средний показатель по району — 22,2, по Витебской области — 14,4, по Республике Беларусь — 12,6). По показателю смертности населения Россоны опережают остальные районные центры Витебской области.

Экономика 
Среди наиболее значимых предприятий посёлка следующие:

 ГЛХУ «Россонский лесхоз»
 Россонский производственный цех КПУП «Обольский керамический завод»

Транспорт 
Через Россоны проходят автодороги  (Полоцк — Россоны) и  (граница РФ — Россоны — Кохановичи). Работает автостанция, связывающая Россоны с Полоцком, Новополоцком, Витебском и населенными пунктами Россонского района. Посёлок расположен в 45 км от железнодорожной станции Дретунь на линии Полоцк — Невель.

Средства массовой информации

Печать 
 Газета «Голас Расоншчыны»

Культура 
Расположен Музей боевого содружества.

Достопримечательности 
 Усадьба (конец XIX в.), в том числе усадебный дом (1900), парк, хозпостройки
 Православная Вознесенская церковь (2-я пол. XIX в.)

Галерея

См. также 
 Россонский район
 Россонское гетто
 Карательная операция «Зимнее волшебство»
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Россоны на Глобус TUT.by 

 
Населённые пункты Россонского района
Городские посёлки Белоруссии
Районные центры Витебской области
Посёлки городского типа Витебской области